Hrvatska:

Naselja:
 Šilo (Dobrinj)
 Šilo (Izrael), drevni glavni grad Izraela prije izgradnje Hrama u Jeruzalemu

Hrvatski otoci:
 Šilo (Dugi otok)
 Šilo Malo (Crnikovac)
 Šilo Veliko
 Šilo (Male Srakane)